Трочаны () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1270 года.

География 
Село расположено в центральной части края, на южных склонах Низких Бескид, при автодороге . Абсолютная высота — 350 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 8,47 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Трочан составляла 310 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии